Мазатлан има више значења:

 Мазатлан
 Мазатлан (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатлан (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатлан (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатлан (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатлан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатлан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатлан (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазатлан, Сан Хосе (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазатлан (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазатлан (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазатлан (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мазатлан (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мазатлан, насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Мазатлан (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мазатлан (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику